Lennart Jacobson kan avse:

 Lennart Jacobson (1928–2003), läkare, gynekolog
 Lennart Jacobsson (1923–2003), läkare, professor i klinisk kemi
 Lennart Jacobson (1909–1944), konstnär
 Lennart Jacobson (1922–2002), konstnär